Кутузовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Шербакульском районе Омской области Российской Федерации.

Административный центр — село Кутузовка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 1459 человек мужчин — 719, женщин — 740 (49,3 и 50,7 % соответственно)

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Шербакульского района
Сельские поселения Омской области